Hungria otomana
 Bulgária otomana
 Grécia otomana
 Síria otomana
 Egito otomano
 Kosovo otomano
 Macedônia otomana
 Bósnia otomana
 Sérvia Otomana: ver História da Sérvia
 Romênia otomana: ver História da Romênia
 Montenegro otomano: ver História de Montenegro
 Albânia otomana: ver: História da Albânia
 Chipre otomano: ver História do Chipre
 Armênia otonama: ver: História da Armênia
 Geórgia otomana: ver: História da Geórgia
 Palestina otomana: ver História da Palestina
 Iraque otomano: ver História do Iraque
 Argélia otomana ver História da Argélia 
 Líbia otomana: ver História da Líbia 
 Tunísia otomana: ver História da Tunísia 

Desambiguação